ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1940—1941 — 47-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад команди

Чемпіонат Австрії 

Бомбардири: Фішер — 16, Деккер, — 11, Бортолі, Артманн по 7, Голешовський — 4, Ганке — 2, Лехнер — 1, автогол суперника — 1, автори трьох голів невідомі

Турнірна таблиця

Кубок Німеччини 

Кваліфікаційний раунд

Кваліфікаційний раунд

Альпійський кубок 

Міжнародний турнір, участь у якому брали 10 команд — по п'ять зі столиці Австрії Відня і німецької Баварії. Причому, австрійські клуби грали лише з німецькими, і навпаки. Переможцем турніру ставала команда, що мала найкращі показники за підсумками п'яти матчів.

Підсумкова таблиця

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 
 
 
 

1940–1941
Ферст Вієнна